Koszykówka na Igrzyskach Pacyfiku 2011 odbyła się w formie dwóch turniejów – męskiego i żeńskiego.

Turnieje odbyły się w dniach od 29 sierpnia do 8 września w czterech halach. W pierwszej fazie drużyny podzielone były na dwie grupy rywalizujące systemem kołowym o rozstawienie przed fazą pucharową, która składała się z ćwierćfinałów, półfinałów oraz meczów o poszczególne miejsca.. W turnieju męskim triumfowali gospodarze, zaś w żeńskim zawodniczki w Polinezji Francuskiej.

Składy zespołów.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni 
Opracowane na podstawie materiału źródłowego.

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Kobiety 
Opracowane na podstawie materiału źródłowego.

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Igrzyska Pacyfiku 2011
2011 w koszykówce
2011